Agora – città dell'antica Grecia
 Agora – film del 2009 diretto da Alejandro Amenábar
 Agorà – gruppo musicale rock progressivo italiano attivo dal 1974 al 1978
 Agorà – programma televisivo italiano trasmesso dal 2010
 Agorà di Atene – l'antica agorà della capitale greca
 Agorà – piazza principale della polis nella Grecia antica
 Ágora – spazio polifunzionale coperto situato nella Ciutat de les Arts i les Ciències di Valencia, in Spagna
 Renault Agora – modello di autobus urbano della Renault prodotto dal 1995 al 2006